Adlersberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Adlersberg (ca. ), Bergsporn mit Kloster Adlersberg in Pettendorf-Adlersberg, Landkreis Regensburg, Oberpfalz, Bayern
 Adlersberg (Sieber) (), im Harz bei Sieber, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Adlersberg (Thüringer Wald) (), im Thüringer Wald bei St. Kilian und Suhl-Vesser, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Adlersberg (Wildemann) (), im Harz bei Wildemann, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Adlersberg ist der Name von Ortschaften:
 Adlersberg (Pettendorf), Ortsteil von Pettendorf mit nahem, gleichnamigem Kloster (s. o.), Landkreis Regensburg, Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Adlerberg